Щелкан:

 Щелкан (сын Тудана) — брат золотоордынского хана.

Фамилия 
 Щелкан, Виктор Афанасьевич (1833—1865) — российский писатель и педагог.

Топоним 
 Щелкан — река в России, приток Терсы.
 Щелкан — посёлок в Новоселицком районе Ставропольского края России.

Примечания